Run to You, Bryan Adams-dal
 Run to You, Whitney Houston-dal
 Run to You, Roxette-dal